August Lax ist der Name folgender Personen:

* August Lax (Verleger, 1841) (August Bodo Lax; 1841–1914), deutscher Verleger 
 August Lax (Verleger, 1878) (Franz Arnold August Lax; 1878–1972), deutscher Verleger 
 August Lax (Verleger, 1905) (1905–1976), deutscher Verleger 

August Lax steht für:
 August Lax Verlagsbuchhandlung, deutscher Buchverlag